Порчальма () — посёлок(надькёжег) в медье Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии. Посёлок занимает площадь 31,10 км² с 2581 жителями по состоянию на 1 января 2010 года.

Ближайшие населённые пункты — посёлки Экёритофюльпёш, Тьюкод и деревня Патьод. Севернее посёлка протекает река Сомеш.

Население

Примечания